Zwackhiomyces — рід грибів родини Xanthopyreniaceae. Назва вперше опублікована 1990 року.

Класифікація 
До роду Zwackhiomyces відносять 42 видів:

Примітки

Джерела 

 Grube, M.; Hafellner, J. 1990. Studien an flechtenbewohnenden Pilzen der Sammelgattung Didymella (Ascomycetes, Dothideales). Nova Hedwigia. 51(3-4):283-360 - P.305

1990 у науці